Цудзи: японская фамилия.

Известные носители 
 Цудзи, Нацуми (род. 1992) — японская преступница.
 Цудзи, Нодзоми (род. 1987) — японская певица.
 Цудзи, Синтаро (род. 1927) — японский бизнесмен, основатель компании Sanrio.